Шипин:

 Шипин — уезд Хунхэ-Хани-Ийского автономного округа провинции Юньнань (КНР).
 Шипин, Максим Владимирович (род. 1997) — российский хоккеист, нападающий.